Als Weißer Hartriegel werden zwei Arten aus der Pflanzengattung Hartriegel (Cornus) bezeichnet:
 Tatarischer Hartriegel (Cornus alba)
 Seidiger Hartriegel (Cornus sericea)